László Pethő (ur. 2 listopada 1948 w Debreczynie) – węgierski szermierz

Życiorys  
Uczestnik igrzysk olimpijskich w Moskwie (IO 1980). W ciągu swojej kariery zdobył drużynowo w szpadzie brązowy medal na mistrzostwach świata w 1981 roku.

Przypisy 

Urodzeni w 1948
Węgierscy szermierze
Ludzie urodzeni w Debreczynie